Sandnästjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sandnästjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (8,93 ha)
Sandnästjärnen (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun, 
Sandnästjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (11,9 ha)
Sandnästjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (13,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn